Gustavo de Suecia (en sueco, Gustaf av Sverige; Estocolmo, 18 de junio de 1827-Cristianía, 24 de septiembre de 1852) fue príncipe de Suecia y Noruega, duque de Uppland, y un destacado compositor musical, recibiendo el apodo de el príncipe cantante (en sueco, sångarprinsen). Fue hijo del rey Óscar I de Suecia y de Josefina de Leuchtenberg.

Nació en el Palacio de Haga en 1827, siendo el segundo hijo de los entonces príncipes herederos Óscar y Josefina. Estudió en las universidades de Upsala y Cristianía. Demostró durante su vida un gran interés hacia la historia de su país y al arte. Ingresó al ejército, y obtuvo en 1850 el grado de teniente coronel. Fue canciller de la Real Academia Sueca de Arte. Era también aficionado al dibujo, pero su obra artística trascendió en el campo de la música. Dos de sus composiciones son bastante populares en Suecia aun en la actualidad: Studentsången (la canción del estudiante, típica de los fines de curso del bachillerato) y Vårsång (Canción de primavera), obras para cuarteto con letra de Herman Sätherberg. Escribió también marchas y otras obras para piano. 

Realizó varios viajes a través de Suecia y Noruega. En febrero de 1851 adquirió de su padre el Palacio de Stjernsund, cerca de Askersund, Noruega, donde solía pasar largas temporadas. En 1852 visitó Noruega por última vez. En el palacio real de Cristianía enfermó súbitamente y falleció el 24 de septiembre de ese año, a la edad de 25 años. No se había casado.

Antes de su muerte, el príncipe Gustavo se encontraba reuniendo información para realizar una obra sobre la historia de Suecia. Se hizo una recopilación póstuma de su obra musical en 1853, y la Academia Sueca de la Música, de la que era miembro desde 1844, le erigió en 1854 un monumento en el Parque de Haga. 

En 1927, el escultor Carl Eldh realizó una estatua del príncipe, misma que se localiza frente al edificio Carolina Rediviva de la Biblioteca de la Universidad de Upsala. En 1944, el cineasta Schamyl Bauman realizó una película titulada El príncipe Gustavo, una versión romántica de la vida de Gustavo de Suecia.

Escudo de armas

Ancestros 

Príncipes de Noruega (casa de Bernadotte)

Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Compositores de música clásica de Suecia

Compositores de música clásica de Noruega
Nobles de Noruega del siglo XIX
Nobles de Suecia del siglo XIX

Caballeros de la Orden de Carlos XIII

Luteranos de Suecia